Konkurencje narciarstwa alpejskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1952 w stolicy Norwegii, Oslo rozgrywane były od 14 do 20 lutego 1952 roku. Zjazd i slalom gigant rozegrano w Norefjell, a slalom odbył się w Rødkleiva. Były to jednocześnie 12. Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim. Po raz pierwszy w historii w programie olimpijskim narciarstwa alpejskiego pojawił się slalom gigant.

Medaliści

Wyniki

Kobiety

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Mężczyźni

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia